Katolska ligan eller Heliga ligan kan syfta på:

Katolska ligan
Katolska ligan (italienska krigen) - en italiensk allians 1508–1516 ledd av påven under de italienska krigen
Katolska ligan (hugenottkrigen) - en fransk allians under hugenottkrigen i slutet av 1500-talet
Katolska ligan (trettioåriga kriget) - en allians mellan tyska katolska stater under trettioåriga kriget 1609–1635

Heliga ligan
Heliga ligan (Medelhavet) - en allians mellan katolska stater som vann slaget vid Lepanto 1571
Heliga ligan (osmanska krigen) - en allians mot Osmanska riket i slutet av 1600-talet

ca:Lliga Santa
es:Liga Santa
pt:Santa Liga